Serrano (tribu ameríndia), tribu ameríndia dels Estats Units de parla uto-asteca, una de les branques dels xoixons a Califòrnia
 Serrano (llengua), llengua de les llengües takic de la família lingüística uto-asteca parlada pels serrano, poble d'amerindis dels Estats Units 
 Los Serrano (2003- 2008), sèrie de televisió produïda per Globomedia i emesa originalment per la cadena espanyola Telecinco durant vuit temporades
 Toponímia:
 Cal Serrano, edifici al Carrer Major de la Seu d'Urgell 
 Mas de Serrano, mas al municipi d'Aldover, a la comarca del Baix Ebre 
 Puerto Serrano, localitat de la província de Cadis (Andalusia, Espanya) 
 Biografies:
 Amparo Serrano Iglesias, política aranesa 
 Bernardino Serrano Mori (Antromero, 1963), futbolista i entrenador asturià que jugava de defensa 
 Bixente Serrano Izko (Sarasa, 1948), historiador navarrès 
 Carlos Serrano de Osma (Madrid, 1916 − Alacant, 1984), crític, guionista i director de cinema 
 David Serrano i Blanquer (Sabadell, 1966), filòleg català
 Domingo Serrano Gil (El Cerro de Andévalo, 1967), futbolista i entrenador aragonès 
 Emilio Serrano Ruiz (Vitòria, 1850 - Madrid, 1939), compositor i pianista basc 
 Francisco Serrano Domínguez (San Fernando, Cadis, 1810 - Madrid, 1885), Duc de la Torre, militar i polític espanyol, president del consell de ministres (1868, 1871 i 1872); i president del govern espanyol (1874), durant la Primera República Espanyola
 Germanes Serrano, Josefina i Amparo Serrano, pioneres del disc català 
 Inma Serrano (Alacant, 1968), cantautora espanyola
 Ismael Serrano (Madrid, 1974), cantautor espanyol 
 Jesús María Serrano Eugui (Pamplona, 1973), futbolista i entrenador de futbol navarrès 
 Jorge Antonio Serrano Elías (Ciutat de Guatemala, 1945), president de Guatemala (1991 -1993)
 José Antonio Serrano Ramos (Madrid, 1984), futbolista madrileny que ocupa la posició de defensa 
 Josep Serrano i Simeón (Sueca, Ribera Baixa, 1873 - Madrid, 1941), compositor valencià 
 Julieta Serrano i Romero (Barcelona, 1933), actriu catalana de cinema i teatre 
 Manuel Serrano Pulido (El Masnou, 1972), futbolista català que ocupava la posició de davanter 
 Marcos Antonio Serrano Rodríguez (Redondela, Pontevedra, 1972), ciclista espanyol 
 Miguel Serrano Larraz (Saragossa, 1977), novel·lista, poeta, filòleg i traductor 
 Òscar Serrano i Rodríguez (Blanes, 1981), futbolista català 
 Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Aragó, 1908 - Madrid, 1985), escultor espanyol
 Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 1901 - Madrid, 2003), advocat i polític espanyol 
 Ricardo Serrano González
 Rosa Serrano i Llàcer(Paiporta, 1945), escriptora de narrativa infantil, traductora i editora valenciana 
 Sebastià Serrano Farrera (Bellvís, Pla d'Urgell, 1944), lingüista català 
 Víctor Serrano Ródenas (València, 1975), pilotari valencià d'escala i corda 
 Víctor Alfonso Serrano Mosquera (Valladolid, 1970), futbolista castellanolleonès que ocupava la posició de migcampista